Pop Goes the World – album dei Men Without Hats del 1987
 Pop Goes the World – singolo dei Men Without Hats del 1987, dall'album omonimo
 Pop Goes the World – singolo dei Gossip del 2010, dall'album Music for Men